Giraud je priimek več oseb:

 Bernardino Giraud, italijanski rimskokatoliški duhovnik, škof in kardinal
 Henri-Honoré Giraud, francoski general
 Jean Giraud (psevdonim/umetniško ime Mœbius) (1938 – 2012), francoski ilustrator, stripar in pisec (delal v tradiciji francosko-belgijske bandes dessinées - BD) 
 Pierre Giraud, francoski rimskokatoliški duhovnik, škof in kardinal
glej tudi Giraut de Bornelh, trubadur 
Girault (priimek)
Girard (priimek)